George Coventry peut faire référence à :
 George Coventry (3e baron Coventry) (1628–1680) ;
 George Coventry (6e comte de Coventry) (1722–1809), pair britannique et homme politique Tory ;
 George Coventry (7e comte de Coventry) (1758–1831) ;
 George Coventry (8e comte de Coventry) (1784–1843), pair britannique et homme politique Tory ;
 George Coventry (9e comte de Coventry) (1838–1930) ;
 George Coventry (10e comte de Coventry) (1900–1940) ;
 George Coventry ( comte de Coventry (1934–2002) ;
 George Coventry ( comte de Coventry) (né 1939) ;
 Rev George Coventry (1791-1872), membre de la Royal Society of Edinburgh.